Plantes
 Cola nitida, arbre de la família de les malvàcies
 Cola acuminata, espècie d'arbre pertanyent a la família de les malvàcies 
 Cola (gènere), gènere de plantes fanerògames, pertanyent a la subfamília Sterculioideae dins de la família Malvaceae 
 Begudes
 Refresc de cola, beguda carbonatada dolça, sovint de color marró, amb aromes de caramel i sucres i cafeïna afegits 
 ColaCao, marca comercial de xocolata en pols
 Materials:
 Cola o adhesiu
 Cola calenta
 Cola blanca
 Toponímia:
 La Còla, barri de Mònaco
 La Còla de Lop, municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims 
 Miscel·lània:
 Dinastia Cola , nissaga originada al sud de l'Índia al  aque es va mantenir fins al segle XIV